OCZ (OCZ Technology, OCZ Storage Solutions) — производитель оперативной памяти и флеш-памяти; также выпускала датчики нервных импульсов (NIA), блоки питания, компьютерные системы охлаждения и ряд других компьютерных компонентов. Среди отличительных особенностей — поддержка в изделиях стандартов  и  2.0 (возможности разгона).

Основная продукция первых лет — DDR-память со скоростями от PC-2100 до PC-5000 в различных сериях, от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных серверов, также выпускались модули памяти для Apple Macintosh.
С 2006 года выпущено несколько линеек памяти DDR2 с широким выбором модулей по скорости, задержкам, объёму и канальности.
С 2007 года освоены серии памяти DDR3.

В конце 2013 года объявила себя банкротом и компанию купила Toshiba, включив бизнес OSZ в подразделение Toshiba Memory (впоследствии получившего самостоятельность под наименованием ).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт OCZ
 Официальный сайт OCZ
 Официальный форум OCZ
 Официальный форум OCZ
 Служба гарантийного обслуживания SSD ShieldPlus

Производители блоков питания
Производители носителей информации